Kiko ou Quico sont des diminutifs du prénom espagnol Francisco dont l'équivalent en français est François.

Personnalités
 nom d'artiste du dessinateur et scénariste de bande dessinée Roger Camille ;
 surnom d'un joueur de football de l'Atlético de Madrid, Francisco Miguel Narváez Machón ;
 Kiko DJ, musicien du genre Techno ;
 Kawashima Kiko, la princesse Akishino du Japon.

Autres
 Kiko est une commune du Burkina Faso située dans le département Madouba ;
 La race Kiko est une race de chèvre originaire de Nouvelle-Zélande ;
 Le kiko est la transcription phonétique japonaise du qi gong ;
 Kiko est le titre d'un disque du groupe Los Lobos sorti en 1992 ;
 KIKO, un enseigne de cosmétiques italienne.